Andrzej Kowalczyk ist der Name folgender Personen:

* Andrzej Kowalczyk (Physiker) (* 1948), polnischer Physiker
 Andrzej Kowalczyk (Hydrologe) (* 1950), polnischer Hydrologe 
 Andrzej Kowalczyk (Basketballspieler) (1954–2015), polnischer Basketballspieler und -trainer 
 Andrzej Kowalczyk (Geograph) (* 1954), polnischer Geograph 
 Andrzej Stanisław Kowalczyk (* 1957), polnischer Historiker